Арру́да — фамилия и топоним португалоязычного происхождения.

Географические объекты 
 Арруда-душ-Виньюш — посёлок городского типа в Португалии, в составе округа Лиссабон.
 «Арруда» — футбольный стадион в Ресифи, входит в десятку крупнейших в Бразилии, домашний стадион клуба «Санта-Круз».

Фамилия 
 Аксел Родригес де Арруда, или просто Аксел (род. 1970) — бразильский футболист и тренер.
 Элтон да Силва Арруда, или просто Элтон (род. 1978) — бразильский футболист, вратарь, победитель Кубка Америки 2007.
 Мануэл Арруда да Камара (1752—1810) — бразильский религиозный деятель, медик и ботаник.